Jan Wittelsbach (Pfalz-Gelnhausen)
 Jan Wittelsbach (Pfalz-Neumarkt)
 Jan Wittelsbach (Pfalz-Simmern)

Zobacz też